Romuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Romuluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Romuluoto (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar